Oshitani ist der Familienname folgender Personen:

 Hitoshi Oshitani (* 1959), japanischer Virologe
 Yūki Oshitani (* 1989), japanischer Fußballspieler